Сен-Мори́с-о-Риш-Омм, Сен-Моріс-о-Ріш-Омм () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 105 км на південний схід від Парижа, 165 км на північний захід від Діжона, 65 км на північ від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 182 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 407,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Морис-о-Риш-Омм на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Морис-о-Риш-Омм на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна